Џејми Мари и Јелена Јанковић су освојили турнир. У финалу су савладали Јонаса Бјеркмана и Алишу Молик са 6:4, 3:6, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Вимблдон 2007.
Вимблдон — мешовити парови